

Astronomia 
 780 Armenia – asteroide del sistema solare

Editoria 
 Armenia Edizioni – casa editrice italiana

Geografia 
 Armenia – stato eurasiatico 
 Colombia
 Armenia – comune del dipartimento di Antioquia
 Armenia – comune del dipartimento di Quindío
 El Salvador
 Armenia – comune del dipartimento di Sonsonate
 Stati Uniti d'America
 Armenia – township della contea di Bradford, Pennsylvania
 Armenia – città della contea di Juneau, Wisconsin

Storia 
 Armenia Minore – regione dell'antichità
 Armenia persiana – regione dell'antichità
 Regno d'Armenia – conosciuto anche come Armenia Maggiore, stato dell'epoca romana
 Armenia – provincia dell'Impero romano
 Regno armeno di Cilicia – regno medievale sorto in Cilicia da esuli armeni
 Repubblica Socialista Sovietica di Armenia – una delle repubbliche facenti parte dell'Unione Sovietica
Armenia Unita – concetto irredentista

Altro 
 Armenija – nave ospedale sovietica affondata dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale dopo essere salpata da Sebastopoli sotto assedio
 Armenia – singolo di Joan Thiele del 2017

Altri progetti